Fielder est un nom commun et un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Fielder, joueur de l'équipe de cricket qui lance la balle, positionné sur le terrain dans le but d'attraper la balle.

Patronyme 
 Cecil Fielder (1963-), joueur américain de baseball ;
 Guyle Fielder (1930-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jim Fielder (1947-), guitariste et contrebassiste américain ;
 John Fielder (1950-), photographe américain ;
 Prince Fielder (1984-), joueur américain de baseball.

Prénom 
 Fielder Cook (1923-2003), réalisateur américain.

Entreprise 
 Goodman Fielder, entreprise néo-zélandaise du secteur agroalimentaire.

Patronyme anglais